Rödder ist der Name folgender geografischer Orte: 
 Bauerschaft im Ortsteil Kirchspiel (Dülmen) der Stadt Dülmen im Kreis Coesfeld (Nordrhein-Westfalen)
 Ortsteil der Gemeinde Sankt Katharinen im Landkreis Neuwied (Rheinland-Pfalz)

Rödder ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Rödder (* 1967), deutscher Historiker
 Dennis Rödder (* 1979), deutscher Biologe und Leiter der herpetologischen Sektion des Bonner Museums Alexander Koenig (ZFMK)
 Matthias Rödder (* 1981), deutscher Film- und Theater-Schauspieler
 Wilhelm Rödder (* 1942), deutscher Wirtschaftswissenschaftler